Due unità della k.u.k. Kriegsmarine hanno portato il nome di SMS Lika

  – cacciatorpediniere della classe Tátra, varato nel 1913 e affondato da una mina il 29 dicembre 1915.
  – cacciatorpediniere della classe Ersatz Triglav, varato nel 1917, ceduto all'Italia nel 1920 e rinominato Cortellazzo, radiato nel 1939.